Чемпионат Европы по мини-футболу 2007 года прошёл с 16 по 25 ноября в Португалии. Матчи проходили в Гондомаре и Санту-Тирсу, входящих в состав крупной городской агломерации Большой Порту. Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Италии.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 2007 квалифицировались следующие команды:
  Испания (чемпион Евро-2005)
  Италия
  Сербия
  Португалия (хозяева, без отбора)
  Россия
  Румыния
  Украина
  Чехия

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2007 на официальном сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по мини-футболу
Чемпионаты Европы в Португалии
2007 год в мини-футболе
Ноябрь 2007 года
Спорт в Португалии в 2007 году
Чемпионаты Европы в 2007 году
Мини-футбол в Португалии